Türyançay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Türyançay (vattendrag), 
 Türyançay (ort), Aghdasj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar